

Sede apostolica antica
Chiesa di Gerusalemme

Patriarcati
Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme
Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, della Chiesa cattolica
Patriarcato armeno di Gerusalemme, della Chiesa apostolica armena

Diocesi

Chiesa cattolica
Esarcato patriarcale di Gerusalemme, della Chiesa cattolica sira
Esarcato patriarcale di Gerusalemme e Palestina, della Chiesa maronita
Esarcato patriarcale di Gerusalemme e Amman, della Chiesa armeno-cattolica

Chiese ortodosse
Arcieparchia di Gerusalemme, della Chiesa ortodossa copta
Arcieparchia di Gerusalemme, della Chiesa ortodossa siriaca
Arcieparchia di Gerusalemme, della Chiesa ortodossa etiope

Chiesa anglicana
Chiesa episcopale di Gerusalemme e del Medio Oriente, della Comunione anglicana

Chiesa luterana
Chiesa luterana evangelica in Giordania e Terra Santa

Pagine correlate 
Patriarchi di Gerusalemme
Custodia di Terra Santa